PVZ steht für:
 PVZ Pressevertriebszentrale, Dienstleistungsunternehmen im Bereich des Pressevertriebs
 Casement Airport (IATA-Code), ehemaliger Flughafen von Painesville, Lake County, Ohio

PvZ steht für:
 Partij voor Zeeland, niederländische Regionalpartei im Parlament von Zeeland
 Plants vs. Zombies (dt. „Pflanzen gegen Zombies“), Tower-Defense-Spiel

Abkürzung